Сезар Сампајо (31. март 1968) бразилски је фудбалер.

Статистика

Референце

Спољашње везе 
 National Football Teams

Рођени 1968.
Бразилски фудбалери